Tachyporus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Ludwig Christian Gravenhorst 1802. Tachyporus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Tachyporus